Con el nombre de Municipio de Adams se conocen varios términos municipales estadounidenses que se listan a continuación.

Municipio de Adams (Dakota del Norte)

Municipio de Adams (condado de Grant, Dakota del Sur)
 Municipio de Adams (condado de Miner, Dakota del Sur)

Municipio de Adams (Illinois)

Municipio de Adams (condado de Allen, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Carroll, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Cass, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Allen, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Carroll, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Cass, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Decatur, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Hamilton, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Madison, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Morgan, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Parke, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Ripley, Indiana)
 Municipio de Adams (condado de Warren, Indiana)

Municipio de Adams (condado de Dallas, Iowa)
 Municipio de Adams (condado de Delaware, Iowa)
 Municipio de Adams (condado de Keokuk, Iowa)
 Municipio de Adams (condado de Mahaska, Iowa)
 Municipio de Adams (condado de Wapello, Iowa)

Municipio de Adams (Kansas)

Municipio de Adams (condado de Arenac, Míchigan)
 Municipio de Adams (condado de Hillsdale, Míchigan)
 Municipio de Adams (condado de Houghton, Míchigan)

Municipio de Adams (Minnesota)

Municipio de Adams (condado de DeKalb, Misuri)
 Municipio de Adams (condado de Harrison, Misuri)

Municipio de Adams (Nebraska)

Municipio de Adams (condado de Champaign, Ohio)
 Municipio de Adams (condado de Clinton, Ohio)
 Municipio de Adams (condado de Coshocton, Ohio)
 Municipio de Adams (condado de Darke, Ohio)
 Municipio de Adams (condado de Defiance, Ohio)
 Municipio de Adams (condado de Guernsey, Ohio)
 Municipio de Adams (condado de Monroe, Ohio)
 Municipio de Adams (condado de Muskingum, Ohio)
 Municipio de Adams (condado de Seneca, Ohio)
 Municipio de Adams (condado de Washington, Ohio)

Municipio de Adams (condado de Butler, Pensilvania)
 Municipio de Adams (condado de Cambria, Pensilvania)
 Municipio de Adams (condado de Snyder, Pensilvania)